G20 este un acronim care se poate referi la:

 G20, un grup de țări dezvoltate fondat în 1999
 G20, un grup de țări în curs de dezvoltare fondat în 2003

Acronime